Top bruges i en del sammenhænge, men generelt er det det øverste i en sammenhæng.
 Top om bjergtop, bakketop eller lignende geografisk højdepunkt.
 Top i lister, f.eks. top-tyve over pladesalg (dem der har solgt flest enheder) eller top-ti over verdens mest eftersøgte forbrydere (dem internationalt politi bruger flest kræfter på at opspore og fange).
 Top i et hierarki, dvs. dem der leder og fordeler arbejde eller magt i en direktion eller en regering. Bruges også om topmøde, når regeringsledere mødes officielt.
 Top i en klasse, f.eks. er toppen af superligaen i fodbold som regel fællesbetegnelsen for de tre bedste hold.
 Top er det samme som en snurretop, et stykke legetøj hvor det handler om at få en kegleformet genstand til at snurre rundt længst muligt før den vælter.
 Top til topnøglesæt. Toppen er den del der passer ned over en møtrik i den ene ende og sættes på et håndtag i den anden ende.
 Top om spidse kegler af plastic, der bruges til trafikopmærkning, især på øvelsesbaner og midlertidige parkeringspladser. Kaldes ofte en tip-top
 Top bruges som suffiks (efterstavelse) på genstande der er formet som spidsen af en kegle eller en pyramide (eller ting der nogenlunde tilnærmelsesvis minder om) – især hvis forstavelsen bruges sammen med andre geometriske figurer, eksempelvis romtoppe, der er likørholdige halvkugler af sukker og chokolade mod romkugler, der er genbrug af fejlbagte kager som rulles sammen med romessens og dækkes med krymmel.
 Top overført om et menneskes hoved, eksempelvis rødtop om en person der er rødhåret, eller at være tynd i toppen hvis man er begyndt at blive skaldet.
 Top i skovbrug, hvor topkapning er den del af træfældningen der ofte giver mest i løn, pga. faretillæg m.v. for at arbejde oppe i træet i stedet for nede på jorden. Bruges gerne hvis der ikke er plads til at fælde et træ i sin fulde højde.
 Desktop om startbilledet når en computer er færdig med opstartsprocessen; efter det engelske ord, der betyder toppen af skrivebordet.
 Desktop og laptop om computere, hvor desktoppen (stationær PC) står på toppen af desk=skrivebordet, og laptoppen (bærbar PC) står på toppen af lap=skødet/lårene.
 Topform om at være i god fysisk form, helt på toppen, der hvor der ikke kan forbedres noget.
 Tophastighed om et køretøjs maksimale hastighed.
 Tophue, en strikket hue med en kvast øverst.
 Topløs om påklædning hvor man er nøgen på overkroppen.
 Topmål om det ultimative mål, topmålet af god stil eller topmålet af dovenskab.
 Topstykke om den øverste del af en motorblok, over cylindrene. Toppakningen er den pakning der holder tæt mellem topstykket og resten af motorblokken.
 Top er navnet på en øl, brygget af Ceres-bryggeriet.
 Top er den tungeste af de seks typer (flavors) af kvarker.
 Top er en løs og åben blomsterstand.
 Top (tøj) - type af tøj, som dækker den øvre del af kroppen fra halsen til taljen

Se også 
 Snurretop